

Persone 
 Alice Cama (1987) – calciatrice italiana

Geografia

Svizzera 
 Cama – comune nella regione Moesa (Canton Grigioni)

Zoologia 
 Cama – ibrido tra un maschio di dromedario e una femmina di lama

Pagine correlate 
 Chama – pagina di disambiguazione
 Kama – pagina di disambiguazione